Rifugio Sebastiani può riferirsi a:
 rifugio Angelo Sebastiani – rifugio sul Monte Terminillo nel Lazio
 rifugio Vincenzo Sebastiani – rifugio nei pressi del Monte Velino in Abruzzo